Багата культурна спадщина острова Ямайка бере початок у доколумбові часи, з яких збереглися петрогліфи, вигравірувані на стінах печер індіанським плем'ям араваков. У наші дні Ямайка, а особливо Кінгстон-Таун, є головним культурним центром у Карибському басейні. Культурний прогрес почався з 1962 року, коли країна отримала незалежність. Една Менлі, дружина Нормана Менлі, першого прем'єр-міністра Ямайки, була активним борцем за визволення культури Ямайки від європейської естетики. З 1920-х років до своєї смерті в 1987 році вона була однією з головних фігур в культурному світі Ямайки. Причому її цінували й як талановитого скульптора, і як людину, що підтримував місцевих представників творчої інтелігенції, серед яких були як орієнтовані на Ямайку примітивісти, так і група художників, які отримали свою освіту за кордоном і творили згідно з канонами живопису. Важливою особливістю місцевого творчості є сильний акцент на історичні корені народу країни. Світовий успіх музики реггі залучив до культури острова пекучий інтерес з боку іноземної молоді. Велика увага в культурі приділяється просуванню ідей растафаріанства (раста), місцевого вірування, прихильниками якого в основній масі є темношкірі мешканці країни.

Музика 
Скрізь - і на вечірках на пляжах готелю, і на відвертих дискотеках в робочих передмістях - вся Ямайка танцює під ритми музики каліпсо, соку (суміш соулу і каліпсо) і реггі. Музика звучить всюди, абсолютно всюди. Спочатку в ямайської музиці панувала музична форма під назвою менти, яка являла собою народний варіант каліпсо, у XIX ст. отримала підживлення з боку кубинських ритмів. Така музика панувала на танцмайданчиках до 50-х рр.. XX ст., Коли її затьмарили ритми бугі-вугі і ритм-енд-блюзу. Музичний стиль ска, не зважаючи на свій довгий вік, справив значний вплив на ритм-енд-блюз, і в своїх основних компонентах з'явився предтечею музики реггі. Реггі найбільше асоціюється з ім'ям Боба Марлі, який допоміг яскравіше засяяти ідеї самосвідомості громадян третього світу. В текстах своїх пісень Марлі ніс політичні, соціальні та релігійні послання суспільству, допомагаючи боротися проти расизму, громадського нерівності та інших соціальних недуг того часу.

Мови
Офіційною мовою Ямайки є англійська, але насправді ця острівна країна є двомовної, причому людей, що говорять по-англійськи, тут набагато менше, ніж тих, хто розуміє його. Неофіційним мовою країни є патуа - дуже мелодійний діалект з притаманними Ямайці ритмікою і модуляцією голосу. Мова патуа стався від суміші креольського англійської з місцевою мовою, яка згодом була приправлена африканськими, португальськими та іспанськими поняттями, а також растафаріанскім сленгом.

Кухня    
Ямайська кухня є сумішшю багатьох етнічних традицій, вплив на які надавали представники індійців-араваков, іспанців, індусів, близькосхідних народів, китайців і британців. Зазвичай на сніданок ямайці поїдають завезений у XVII ст. африканський фрукт аки, який володіє вражаючою схожістю з Омлет. Під час ланчу зазвичай з'їдається легка закуска, іноді м'ясо або овочевий пиріг. Основними видами м'яса на острові є козлятина і свинина, яку подають з приправою каррі і сервірують рисом і бобами. Страви з морепродуктів також вельми популярні. Найпоширеніші варіації таких страв, виконані у вигляді маринованих і смажених з перцем і цибулею продуктів. Вельми популярною стравою на Ямайці є в'ялена яловичина, нарізана довгими тонкими шматками, під назвою Джерк. Чаєм на Ямайці називають всі гарячі і заварені напої. Відрізняючись багатою фантазією, жителі острова навчилися наполягати трав'яні чаї на Ромео, молоці, прянощах і навіть рибі! Бійтеся пити чаї з марихуани і галюциногенних грибів, оскільки вони можуть дати трохи більший ефект, ніж ви очікували отримати, випивши чашечку гарячого напою після обіду. Скайджус є найулюбленішим холодним напоєм остров'ян. Коктейль складається всього з двох інгредієнтів: сиропу і колотого льоду. Не менш популярним є кокосовий сік, що отримується безпосередньо з горіха. Серед алкогольних напоїв переваги віддаються пива і рому. Ямайський кави, вирощений на плантаціях у Блакитних Горах, за своїм ароматом і смаком вважається одним з найкращих у світі, але через низку міжнародних обмежень за якістю не може продаватися повсюдно.

Посилання